est une expression anglo-saxonne signifiant « premier amour ». Elle peut faire référence à :

Série télévisée 

 , titre anglais de Pierwsza miłość, soap opera polonais diffusé depuis le .

Cinéma 

 , comédie muette américaine de Maurice Campbell, sorti en 1921 ;
 , film musical américain d'Henry Koster, sorti en 1939 ;
 , titre anglais de , comédie italienne de Carmine Gallone, sortie en 1941 ;
 , titre anglais de Premier Amour, film d'amour italien de Mario Camerini, sorti en 1959 ;
 , titre anglais dErste Liebe, film germano-hungaro-suisse de Maximilian Schell, sorti en 1970 ;
 , titre anglais de , film indonésien de , sorti en 1973 ;
 , film américain de , sorti en 1977 ;
 , titre international de Dernier Amour, film italien de Dino Risi, sorti en 1978 ;
 , titre anglais de , film japonais de Tetsuo Shinohara, sorti en 2000 ;
 , titre anglais de , film italien de Matteo Garrone, sorti en 2004 ;
 , documentaire sorti en 2004 ;
 , titre anglais de , film indonésien de , sorti en 2006 ;
 , film népalais de , sorti en 2010 ;
 , titre anglais de First Love, film thaïlandais de  et , sorti en 2010 ;
 First Love, le dernier yakuza, film japonais de Takashi Miike, sorti en 2019.

 Musique 

 Album 

 , album de Paul Baloche sorti en 1998 ;
 , album d'Hikaru Utada sorti le  ;
 , album de Yiruma sorti le  ;
 , album de Karina Pasian sorti le  ;
 , album d' sorti le  ;
 , album de Lee Hi sorti le .

 Chanson 

 First Love, chanson de Stryper, figurant sur l'album  sorti le  ;
 , single d'Hikaru Utada, figurant sur l'album  sorti le  ;
 First Love, chanson de Billie Piper, figurant sur l'album  sorti le  ;
 , chanson des Maccabees sortie en  ;
 F1rst Love, troisième single de l'article électro Uffie sorti le  ;
 First Love, chanson d'Adele, figurant sur l'album 19 sorti le  ;
 , chanson d', figurant sur l'album  sorti le  ;
 , single d'After School sorti le  ;
 ''', chanson de Jennifer Lopez, figurant sur l'album AKA'' sorti le .

Fleur 
 'First Love', cultivar de rosier obtenu par Herbert Swim en 1951.

Voir aussi 
 
 

Homonymie de titre